Robertson River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Robertson River (Gilbert River), ein Nebenfluss des Gilbert River im australischen Bundesstaat Queensland

in Neuseeland:
 Robertson River (Neuseeland)

in Kanada:
 Robertson River (Cowichan Lake) in British Columbia 

in den USA:
 Robertson River (Tanana River) in Alaska